Bangok Dangerous puede hacer referencia a:
 Bangkok Dangerous, película tailandesa de Oxide Pang Chun y Danny Pang estrenada en 1999.
 Bangkok Dangerous, remake occidental también dirigida por Oxide Pang Chun y Danny Pang estrenada en 2008.